La Route nationale 626 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 626 en France
 Route nationale 626 en Italie

Voir aussi